Дискографія Джеймса Моррісона, англійського співака, композитора і гітариста, складається з чотирьох студійних альбомів, двох міні-альбомів, вісімнадцяти синглів, тринадцяти музичних відеокліпів та інших виступів.

Альбоми

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Сингли

Інші пісні

Музичні відео

Пісні для інших виконавців

Інші вступи

Примітки 

Моррісон, Джеймс